Bałtyk–Karkonosze Tour (do 1996 włącznie Karkonosze Tour) – wieloetapowy szosowy wyścig kolarski, organizowany corocznie od 1993 w zachodniej części Polski (w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim oraz dolnośląskim). Należy do UCI Europe Tour (kategoria UCI 2.2 obowiązująca w latach 2005–2009 i od 2015). Jego organizatorem jest Towarzystwo Kolarskie „Karkonosze Tour” z Jeleniej Góry. 

Startują w nim polskie grupy kolarskie, kluby kolarskie, zagraniczne grupy kolarskie oraz reprezentacje regionalne i narodowe.

Zwycięzcy 
Opracowano na podstawie:

Edycje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona wyścigu